Archipsocidae är en familj av insekter. Archipsocidae ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Archipsocidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Archipsocidae